Příjmení Keys nese více různých osobností:

 Alicia Keys (* 1981) –  americká zpěvačka R&B a soulu, skladatelka, klavíristka, producentka, filantropka a příležitostná herečka a spisovatelka
 Bobby Keys (1943–2014) – americký saxofonista
 Madison Keysová (* 1995) – americká profesionální tenistka
 Peter Keys (* 1965) – americký klávesista